Cubach steht für:

 Cubach (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht 

Cubach ist der Familienname folgender Personen:

 Quirinus Cubach (1589–1624), deutscher Historiker, Jurist und Poet

Siche auch: 
 Kubach
 Kuhbach
 Curbach